Бахметьевский фонд:
 средства, переданные в 1857 году А. И. Герцену молодым помещиком П. А. Бахметьевым на нужды русской революции и находившиеся в распоряжении Герцена, а затем Н. П. Огарёва;
 одно из названий Российского гуманитарного фонда — благотворительной организации, основанной в XX веке Б. А. Бахметьевым.